Harper County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harper County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 78001282
 Harper County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003041